PAPD5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 572 амінокислот, а молекулярна маса — 63 267.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг мРНК, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, процесинг рРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, ДНК, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки